Rostow ist der Name

verschiedener Städte in Russland:
 Rostow am Don, Millionenstadt am Asowschen Meer, „Tor zum Kaukasus“ 
 Rostow (Jaroslawl), historisch auch Rostow Weliki („Groß-Rostow“) oder Rostow Jaroslawski, Stadt in der Oblast Jaroslawl

Dorf in der Ukraine:
 Rostow (Jampil), in der Oblast Sumy

von Personen
 Dimitri von Rostow (1651–1709), Metropolit von Rostow (1702–1709)
 Eugene V. Rostow (1913–2002), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Jesaja von Rostow († 1090), Bischof von Rostow
 Walt Whitman Rostow (1916–2003), US-amerikanischer Ökonom